Baýramnyýaz Berdiýew – ex calciatore turkmeno
 Gurban Berdiýew – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore sovietico
 Omar Berdiýew – ex calciatore turkmeno